Колонија Камарго има више значења:

 Колонија Камарго (Охинага), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Колонија Камарго (Асунсион Исталтепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Колонија Камарго (Сиудад Истепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику